Баздырев (Баздырёв) — русская фамилия. Известные носители:

 Баздырев, Владимир Николаевич (род. 1972) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Баздырёв, Григорий Афанасьевич (1907—1971) — Герой Советского Союза.
 Баздырев, Николай Дмитриевич (1925—2002) — Герой Советского Союза.

 Баздырева, Анастасия Сергеевна (род. 1992) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 800 метров.